Световната лига по волейбол 1996 г. е 7-ото издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 11 страни от 10 май до 29 юни 1996 г. Финалният рунд е в Ротердам, Холандия.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Полуфинална група в Ротердам 

|}

|}

Финали в Ротердам

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Most Valuable Player
  Лоренцо Бернарди

 Best Scorer
  Лоренцо Бернарди

 Best Spiker
  Станислав Динейкин

 Best Server
  Алейн Роха

 Best Blocker
  Ihosvany Hernández

Външни препратки 
 1996 World League results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол